Soribes steht für:
 den asturischen Namen des Parroquia San Román in der Gemeinde Piloña in Spanien, siehe San Román (Piloña)
 den asturischen Namen des Parroquia Sorribas in der Gemeinde Piloña in Spanien, siehe Sorribas (Piloña)